La Neige sur les pas, un roman d'Henry Bordeaux édité en 1912
La Neige sur les pas, un film français réalisé par Henri Étiévant, sorti en 1923 ;
La Neige sur les pas, un film français réalisé par André Berthomieu, sorti en 1942.